Батхай — название населенных пунктов в России:
 Батхай — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Батхай — деревня в Капсальском муниципальном образовании  Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
 Батхай — деревня Кулункунском муниципальном образовании Эхирит-Булагатского района Иркутской области.